

Селище міського типу:
 Калинівське — Херсонська область, Бериславський район

Села:
 Калинівське — Дніпропетровська область, Покровський район
 Калинівське — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Калинівське — Луганська область, Сватівський район
 Калинівське — Чернігівська область, Семенівський район

Калинівське — електродепо Єкатеринбурзького метрополітену